

Introduction 
Le cinéma s'est emparé dès le début de ce conflit, d'abord avec des films muets puis des films parlants. Avec le temps, les films se diversifient rapidement pour le public, étant tour à tour de propagande, historique, comique, dramatique, fantastique,... etc.. Maudite soit la guerre est un film belge sorti au cinéma en mai 1914, qui anticipe la Grande Guerre.

Front de l'Ouest 

 1914 : The Heroine of Mons (Wilfred Noy)
 1915 :
 L'Union sacrée (Louis Feuillade) 
 Le Noël du poilu (Louis Feuillade)
 Une page de gloire (Léonce Perret)

 1916 : 
 The Joan of Arc of Loos (George Willoughby)
 The Girl Who Loves a Soldier (Alexander Butler)
 Chantecoq, l'espionne de Guillaume (Henri Pouctal)
 1917 : 
 Over There (James Kirkwood)
 Das Tagebuch des Dr. Hart (Paul Leni)
 Jan Vermeulen, der Müller aus Flandern (Georg Jacoby)
 La Petite Américaine (Cecil B. DeMille et Joseph Levering)
 1918 : 
 Over the Top (Wilfrid North)
 The Belgian (Sidney Olcott)
 Le Sceptique (Alan Crosland)
 Patriotism (Raymond B. West)
 Cœurs du monde (D. W. Griffith)
 N'oublions jamais (Léonce Perret)
 1919 : 
 J'accuse (Abel Gance)
 The Great Victory (Charles Miller)
 1921 : Les Quatre Cavaliers de l'Apocalypse (Rex Ingram)
 1925 : 
 Destruction ! (Rowland V. Lee)
 La Grande Parade (King Vidor)
 Makers of Men (Forrest Sheldon)
 His Master’s Voice (Renaud Hoffman)
 The Crowded Hour (E. Mason Hopper)
 L'Ange des ténèbres (George Fitzmaurice)
 1926 : 
 Mons (Walter Summers)
 Au service de la gloire (Raoul Walsh)
 The Unknown Soldier (Renaud Hoffman)
 In der Heimat, da gibt's ein Wiedersehn! (Leo Mittler et Reinhold Schünzel)
 1927 : 
 Rookies (Sam Wood)
 Les Ailes (William A. Wellman)
 L'Heure suprême (Frank Borzag)
 The Lone Eagle (Emory Johnson)
 Le film du poilu (Henri Desfontaines)
 Son plus beau combat (Alfred Santell)
 Now We're in the Air (Frank R. Strayer)
 Ein Tag der Rosen im August de Max Mack
 Dr. Bessels Verwandlung (Richard Oswald)
 A Dog of the Regiment (D. Ross Lederman)
 Verdun tel que le poilu l'a vécu (Emile Buhot)
 1928 : 
 Les Quatre Fils (John Ford)
 For Valour (G.B. Samuelson)
 L'équipage (Maurice Tourneur)
 Verdun, visions d'histoire (Léon Poirier)
 Under the Black Eagle (W. S. Van Dyke)
 Les Pilotes de la mort (William A. Wellman)
 Tillie's Punctured Romance (A. Edward Sutherland)
 1929 : 
 Sa vie m'appartient (James Tinling)
 Blaze o' Glory (George Crone et Renaud Hoffman)
 1930 : 
 War Nurse (Edgar Selwyn)
 La Fin du voyage (James Whale)
 Seven Days Leave (Richard Wallace)
 Les Anges de l'Enfer (Howard Hughes)
 La patrouille de l'aube (Howard Hawks)
 A Man from Wyoming (Rowland V. Lee)
 Quatre de l'infanterie (Georg Wilhelm Pabst)
 À l'Ouest, rien de nouveau (Lewis Milestone)
 1931 :
 Diggers (F. W. Thring)
 Die andere Seite (Heinz Paul)
 Body and Soul (Alfred Santell)
 Beyond Victory (Jean Robertson)
 La Zone de la mort (Victor Trivas)
 Bosko the Doughboy (Hugh Harman)
 1932 : 
 Chagrin d'amour (Sidney Franklin)
 Les Croix de bois (Raymond Bernard)
 1933 : 
 Private Jones (Russell Mack)
 Ace of Aces (J. Walter Ruben)
 L'Aigle et le Vautour (Stuart Walker)
 Héros à vendre (William A. Wellman)
 1934 : 
 Keep 'Em Rolling (George Archainbaud)
 Stoßtrupp 1917 (Ludwig Schmid-Wildy et Hans Zöberlein)
 1935 : L'Équipage (Anatole Litvak)
 1936 :
 Les Chemins de la gloire (Howard Hawks)
 Das Schloß in Flandern (Géza von Bolváry)
 1937 : 
 Patrioten (Karl Ritter)
 L'Heure suprême (Henry King)
 La Grande Illusion (Jean Renoir)
 The Woman I Love (Anatole Litvak)
 On lui donna un fusil (W. S. Van Dyke)
 1938 : 
 Pour le mérite (Karl Ritter)
 L'Ange impur (H. C. Potter)
 Urlaub auf Ehrenwort (Karl Ritter)
 Le Héros de la Marne (André Hugon)
 Les Hommes volants (William A. Wellman)
 La Patrouille de l'aube (Edmund Goulding)
 1940 : The Fighting 69th (William Keighley)
 1941 :
 Sergent York (Howard Hawks)
 Blutsbrüderschaft (Philipp Lothar Mayring)
 En selle pour l'Allemagne (Arthur Maria Rabenalt)
 Les Blanches Falaises de Douvres (Clarence Brown)
 1942 : Army Surgeon (A. Edward Sutherland)
 1943 : 
 Colonel Blimp (Michael Powell)
 Pour moi et ma mie (Busby Berkeley)
 1946 : Demain viendra toujours (Irving Pichel)
 1956 : Ein Mädchen aus Flandern (Carl Zuckmayer)
 1957 : Les Sentiers de la gloire (Stanley Kubrick)

 1958 : C'est la guerre (William A. Wellman)
 1962 : Jules et Jim (François Truffaut)
 1964 : Pour l’exemple (Joseph Losey)
 1966 : Le Crépuscule des aigles (John Guillermin)
 1971 : 
 Le Baron Rouge (Roger Corman)
 Johnny s'en va-t-en guerre (Dalton Trumbo)
 1976 : Le Tigre du ciel (Jack Gold)
 1979 : À l'Ouest, rien de nouveau (Delbert Mann)
 1982 : L'As des as (Gérard Oury)
 1983 : Monty Python, le sens de la vie (Terry Jones)
 1989 : War Requiem (Derek Jarman)
 1992 : Hedd Wyn (Paul Turner)
 1993 : L'Instinct de l'ange (Richard Dembo)

 1994 : Légendes d'automne (Edward Zwick)
 1997 : Le Pantalon (Yves Boisset)
 1999 : La Tranchée (William Boyd)
 2001 : Le Bataillon perdu (Russell Mulcahy)

 2002 : War Game (Dave Unwin)
 2003 : 
 Fusillés pour l'exemple (Patrick Cabouat)
 La Tranchée des espoirs (Jean-Louis Lorenzi)

 2004 : Un long dimanche de fiançailles (Jean-Pierre Jeunet)
 2005 : Joyeux Noël (Christian Carion)
 2006 : Flyboys (Tony Bill)
 2007 : La France (Serge Bozon)
 2008 : 
 Baron Rouge (Nikolai Müllerschön)
 La Bataille de Passchendaele (Paul Gross)
 2009 : Blanche Maupas (Patrick Jamain)
 2010 : 
 Ghosts of War (David Sander)
 Commandos de l'ombre (Jeremy Sims)
 2011 : Cheval de Guerre (Steven Spielberg)

 2012 : 
 Clemenceau (Olivier Guignar)
 Private Peaceful (Pat O'Connor)
 2013 : 
 William Kelly's War (Geoff Davis)
 An Accidental Soldier (Rachel Ward)
 La Dernière Tranchée (Adrian Powers)
 Forbidden Ground (Johan Earl et Adrian Powers)
 2015 : 
 Cafard (Jan Bulthee)
 La Peur (Damien Odoul)
 2016 : The Lost City of Z (James Gray)
 2017 : Men of Honor (Saul Dibb)
 2018 : 
 Le Boche (Jean Decré)
 Stubby (Richard Lanni)
 Sgt. Stubby: An American Hero (Richard Lanni)
 2019 :
 1917 (Sam Mendes)
 Tolkien (Dome Karukoski)
 The Great War (Steven Luke)
 2021 : L'Enfer sous Terre (J.P. Watts)
 2022 : 
 Tirailleurs (Mathieu Vadepied) 
 À l'Ouest, rien de nouveau (Edward Berger)

Front des Balkans 

 1996 : Capitaine Conan (Bertrand Tavernier)

Front de l'Est 

 1917 : Das Tagebuch des Dr. Hart (Paul Leni)
 1927 : 
 Hotel Imperial (Mauritz Stiller)
 Les Derniers Jours de Saint-Pétersbourg (Vsevolod Poudovkine)
 1929 : Arsenal (Alexandre Dovjenko)
 1930 : The Case of Sergeant Grischa (Herbert Brenon)
 1932 : 
 Tannenberg (Heinz Paul)
 Sous le casque de cuir (Albert de Courville)
 1935 : Mein Leben für Maria Isabell (Erich Waschneck)
 1950 : Fusillé à l'aube (André Haguet)
 1954 : School of Courage (Vladimir Basov et Mstislav Korchagin)
 1958 : Le Don paisible (Sergueï Guerassimov)
 1962 : La Forêt des pendus (Liviu Ciulei)
 1985 : Colonel Redl (István Szabó)
 2015 : Bataillon (Dmitri Meskhiev)
 2019 : Tireur d'élite (Dzintars Dreibergs)

Front Italien 

 1915 : Mit Herz und Hand fürs Vaterland (Jacob Fleck et Luise Fleck)
 1916 : 
 Maciste chasseur alpin (Luigi Romano Borgnetto, Luigi Maggi et Giovanni Pastrone)
 Mit Gott für Kaiser und Reich et (Jacob Fleck et Luise Fleck)
 1917 : 
 Heldenkampf in Schnee und Eis
 La Guerre et le rêve de Momi (Segundo de Chomón)

 1918 : Il canto della fede (Filippo Butera)
 1931 : Les Monts en flammes (Joë Hamman et Luis Trenker)
 1932 : 
 Doomed Battalion (Cyril Gardner)
 L'Adieu aux armes (Frank Borzage)
 1933 : La Sœur blanche (Victor Fleming)
 1936 : La Cavalerie héroïque (Goffredo Alessandrini)
 1937 : Signal in der Nacht (Richard Schneider-Edenkoben)
 1951 : 
 Il caimano del Piave (Giorgio Bianchi)
 Frères d'Italie (Fausto Saraceni)
1952 : La leggenda del Piave (Riccardo Freda)
 1954 : Guai ai vinti (Raffaello Matarazzo)
 1957 : L'adieu aux armes (Charles Vidor)
 1967 : La Fille et le Général (Pasquale Festa Campanile)
 1970 : Les Hommes contre (Francesco Rosi)
 1996 : Le Temps d'aimer (Richard Attenborough)
 2014 : 
 Dolomites 1915 (Ernst Gossner)
 Torneranno i prati (Ermanno Olmi)

Front du Moyen Orient 

 1934 : La Patrouille perdue (John Ford)
 1935 : Intelligence Service (Louis J. Gasnier et Charles Barton)
 1931 : Tell England (Anthony Asquith et Geoffrey Barkas)
 1939 : Aufruhr in Damaskus (Gustav Ucicky)
 1940 : Forty Thousand Horsemen (Charles Chauvel)
 1962 : Lawrence d'Arabie (David Lean)
 1981 : Gallipoli (Peter Weir)
 1987 : La Chevauchée de feu (Simon Wincer)
 2008 : Saint George Tue le Dragon (Srđan Dragojević)
 2013 : Gallipoli, la bataille des Dardanelles (Kemal Uzun et Serdar Akar)
 2014 : Theeb (Naji Abu Nowar)
 2015 : Queen of the Desert (Werner Herzog)
 2016 : 
 La Promesse (Terry George)
 Game of Aces (Damien Lay)
 2017 : Le Lieutenant ottoman (Joseph Ruben)
 2018 : Taniel (Garo Berberian)

Front du Pacifique 

 1915 : How We Fought the Emden (Alfred Rolfe)
 1917 : Australia's Peril (Franklyn Barrett)

Résistance 

 1915 : Nurse and Martyr (Percy Moran)

 1916 : The Martyrdom of Nurse Cavell (John Gavin et C. Post Mason)
 1918 : The Woman the Germans Shot (John G. Adolfi)
 1928 : Dawn (Herbert Wilcox)
 1939 : Edith Cavell (Herbert Wilcox)

À l'arrière 

 1915 : The Man Who Stayed at Home (Cecil M. Hepworth)
 1916 : Épouses de guerre (Herbert Brenon)
 1917 : 
 The Happy Warrior (Floyd Martin Thornton)
 The Birth of Patriotism (E. Magnus Ingleton)
 1918 : 
 The Great Love (D. W. Griffith)
 On the Jump (Raoul Walsh)
 Patriotism (Raymond B. West)
 Peace, Perfect Peace (Arrigo Bocchi)
 The Road to France (Dell Henderson)
 My Four Years in Germany (William Nigh)
 The Service Star (Charles Miller)
 1919 : Les Étoiles de la gloire (Stars of Glory ou The Unknown Love) (Léonce Perret).
 1922 : La Victoire du cœur (Sidney Franklin)
 1923 : 
 La Ville éternelle (George Fitzmaurice)
 Les Chevaux de bois (Erich von Stroheim et Rupert Julian)
 1925 : 
 A Kiss for Cinderella (James M. Barrie)
 Back to Life (Whitman Bennett)
 1926 : 
 Lingerie (George Melford)
 Remember (David Selman)
 Her Man o' War (Frank Urson)
 1927 : 
 His Foreign Wife (John P. McCarthy)
 The Enemy (Fred Niblo)
 Motherland (G. B. Samuelson)
 Après la guerre (Adrian Brunel)
 Ein Tag der Rosen im August (Max Mack)
 Barbed Wire (Rowland V. Lee et Mauritz Stiller)
 1928 : 
 Le Rêve immolé (Richard Wallace)
 Le Chant du prisonnier (Joe May)
 Un cœur à la traîne (William Wyler)
 L'Âme d'une nation (Edward Sloman)
 Heart Trouble (Harry Langdon et Doris Dawson)
 1929 : 
 Force (John Cromwell)
 L'Isolé (Frank Borzage)
 Débris de l'empire (Fridrikh Ermler)
 Elle s'en va-t-en guerre (Henry King)
 Le Calvaire de Lena X (Josef von Sternberg)
 Le dieu de la guerre (Бог войны) (Efim Dzigan)
 The Burgomaster of Stilemonde (George Banfield)
 1931 : 
 Waterloo Bridge (James Whale)
 Chances (Allan Dwan)
 1914, fleurs meurtries (Richard Oswald)
 1932 : 
 Je suis un évadé (Mervyn LeRoy)
 Scarlet Dawn (William Dieterle)
 1933 : 
 Capturé (Roy Del Ruth)
 Cavalcade (Frank Lloyd)
 Le Faubourg (Boris Barnet)
 Après nous le déluge (Howard Hawks)
 Toujours dans mon cœur (Archie Mayo)
 1934 : 
 Le Monde en marche (John Ford)
 The Fountain (Ann Harding)
 Les Nuits moscovites (Alexis Granowsky)
 My Old Dutch (Sinclair Hill)
 Ein Mann will nach Deutschland (Paul Wegener)
 1935 : 
 Stradivari (Géza von Bolváry)
 L'Ange des ténèbres (Sidney Franklin)
 1936 : 
 Suzy (George Fitzmaurice)
 Standschütze Bruggler (Werner Klingler)
 Le Chant des cloches (Gregory Ratoff et Otto Brower)
 1937 : 
 Le Coupable (Raymond Bernard)
 Sunset in Vienna (Norman Walke)
 1938 : 
 Urlaub auf Ehrenwort (Karl Ritter)
 Sons of the Legion (James P. Hogan)
 1939 : 
 Le Déserteur (Léonide Moguy)
 Les Otages (Raymond Bernard)
 1940 : 
 Ein Robinson (Arnold Fanck)
 La Valse dans l'ombre (Mervyn LeRoy)
 1944 :  Le Président Wilson (Henry King)
 1947 : Le Diable au corps (Claude Autant-Lara)
 1949 : Verspieltes Leben (Kurt Meisel)
 1955 : À l’est d’Éden (Elia Kazan)
 1963 : Landru (Claude Chabrol)
 1964 : Thomas l'imposteur (Georges Franju)
 1965 : 3. November 1918 (Edwin Zbonek)
 1967 : Horizon (Jacques Rouffio)
 1990 : Courage Mountain (Christopher Leitch)
 1997 : Marthe (Jean-Loup Hubert)
 2001 : La Chambre des officiers (François Dupeyron)
 2005 : Les Âmes grises (Yves Angelo)
 2006 : Baruto no Gakuen (Masanobu Deme)
 2007 : Mon fils Jack (Brian Kirk)
 2008 : Einstein et Eddington (Philip Martin)
 2011 : 
 Allemagne 1918 (Bernd Fischerauer)
 The Jockstrap Raiders (Mark J Nelson)
 2014 : 
 La permission (Philippe Niang)
 Sarajevo (Martin Ambrosch et Kurt Mündl)
 Mémoires de jeunesse (James Kent)

 2017 :
 Les Gardiennes (Xavier Beauvois)
 Nos années folles (André Téchiné)

Campagne Africaine 

 1934 : Die Reiter von Deutsch-Ostafrika (Herbert Selpin)
 1951 : The African Queen (C. S. Forester)
 1953 : The Royal African Rifles (Lesley Selander)
 1973 : Trader Horn (Reza Badiyi)
 1976 :
 La Victoire en chantant (Jean-Jacques Annaud)
 Parole d'Homme (Peter Hunt)
 1984 : Fort Saganne (Alain Corneau)
 1985 : Out of Africa (Sydney Pollack)
 2001 : Crinière au vent, une âme indomptable (Sergei Bodrov)
 2015 : Adama (Simon Roub)

Campagne de la Méditerranée 

 1917 : Zwei blaue Jungen (Alwin Neuß)
 1984 : Fort Saganne (Alain Corneau)

Guerre sous-marine 

 1917 : Der magische Gürtel (Hans Brennert)
 1918 : Sans laisser de traces (Quirino Cristiani)
 1926 : 
 L'Aigle bleu (John Ford)
 Mare Nostrum (Rex Ingram)
 1928 : L'Épave vivante (Frank Capra)
 1929 : Scapa Flow (Leo Lasko)
 1930 : Hommes sans femmes (John Ford)
 1931 : Le Corsaire de l'Atlantique (John Ford)
 1932 : 
 Kreuzer Emden (Louis Ralph)
 Le Démon du sous-marin (Marion Gering)
 La Femme de Monte Carlo (Michael Curtiz)
 1933 : Morgenrot (Gustav Ucicky)
 1935 : Marin de Sa Majesté (Walter Forde et Anthony Asquith)
 1937 : 
 Jericho (Thornton Freeland)
 Sous-marin D-1 (Lloyd Bacon)
 Le Cuirassé Sebastopol (Karl Anton)
 1938 : Patrouille en mer (John Ford)
 1939 : 
 Der letzte Appell (Max W. Kimmich)
 Tonnerre sur l'Atlantique (George B. Seitz)
 1951 : L'Odyssée de l'African Queen (John Huston)
 1969 : Marinemeuterei 1917 (Hermann Kugelstadt)
 2000 : Britannic (Brian Trenchard-Smith)
 2014 : Maxime Destremau, un destin Polynésien (Pascale Berlin Salmon)

Comédie 
 1915 : Le Sous-marin pirate (Charles Avery et Syd Chaplin)
 1918 : 
 Charlot Soldat (Charles Chaplin)
 The Romance of Old Bill (George Pearson)
 1919 : Yankee Doodle in Berlin (F. Richard Jones)
 1926 : Behind the Front (A. Edward Sutherland)
 1927 : Two Arabian Knights (Lewis Milestone)
 1928 : 
 Devil Dogs (Fred Windemere)
 Top Sergeant Mulligan (James P. Hogan)
 1930 : 
 A Soldier's Plaything de (Michael Curtiz)
 Buster s’en va-t-en guerre (Edward Sedgwick)
 The Virtuous Sin (George Cukor et Louis Gasnier)
 1931 : East Lynne on the Western Front (George Pearson)
 1932 : 
 Les Sans-soucis (George Marshall et Ray McCarey)
 Goodnight, Vienna (Herbert Wilcox)
 1933 : La Fille du régiment (Pierre Billon et Carl Lamac)
 1935 : Territorial Militia (Mario Bonnard)
 1936 : 
 Héros malgré lui (Lloyd Bacon)
 L'amiral mène la danse (Roy Del Ruth)
 1938 : Têtes de pioche (John G. Blystone)
 1940 : Le Dictateur (Charlie Chaplin)
 1952 : Deux Durs à cuire (John Ford)
 1959 : La Grande Guerre (Mario Monicelli)
 1962 : Le Jour le plus court (Sergio Corbucci)
 1966 : Le Roi de cœur (Philippe de Broca)
 1969 : Ah Dieu ! que la guerre est jolie (Richard Attenborough)
 1970 : Darling Lili (Blake Edwards)
 2000 : La Légende de Bagger Vance (Robert Redford)

Documentaires 

 1915 : 
 On the Firing Line with the Germans (Wilbur Durborough et Irving Ries)
 How We Fought the Emden (Charles Cusden)
 1925 : Ypres (Walter Summers)
 1963 : 14-18 (Jean Aurel)
 1998 : Adieu la vie, adieu l'amour… de (Gérard Raynal)
 2002 : L'Héroïque cinématographe (Agnès de Sacy et Laurent Véray)
 2009 : Paris 1919 : Un traité pour la paix (Paul Cowan)
 2014 :
 Im Krieg (Nikolai Vialkowitsch)
 La Grande Guerre des nations
 Elles étaient en guerre 1914-1918 (Fabien Béziat et Hugues Nancy)
 Apocalypse, la Première Guerre mondiale
 2016 : Là où poussent les coquelicots (Vincent Marie)
 2017 : 
 Ne te fais pas de chagrin de (Romain Potocki)
 Somme 1916 : La Bataille insensée de (Jean-François Delassus)
 Le Rouge et le Gris, Ernst Jünger dans la Grande Guerre (François Lagarde)
 2018 : 
 Pour les soldats tombés (Peter Jackson)
 Le tour du monde des Auto-canons-mitrailleuses (Bruno Aguila)
 2019 : Le Traité de Versailles, la guerre gagnée, la paix perdue (Isabelle Gendre)

 2020 : Le Lourd Héritage des traités - 1919, la guerre n'est pas finie (Elias von Salomon)
 2022 :
 Bêtes de guerre (Eric Beauducel)
 Les héros de la Somme (Richard Dormer)

Science fiction et fantastique 

 1916 :
 Civilisation (Thomas H. Ince)
 The Intrigue (Frank Lloyd)
 1928 : L'arche de Noé  (Michael Curtiz)
 1936 : La Révolte des zombies (Victor Halperin)
 1938 : J'accuse (Abel Gance)
 1990 : Archangel (Guy Maddin)
 1995 : La Petite Princesse (Alfonso Cuarón)
 1997 : Forever (Nick Willing)
 2002 : La Tranchée (M. J. Bassett)
 2003 : Company K (Robert Clem)
 2011 : Sucker Punch (Zack Snyder)
 2015 : 
 Cold Skin (Xavier Gens)
 Wonder Woman (Patty Jenkins)

Espionnage 

 1914 : The German Spy Peril (Bert Haldane)
 1915 :  
 Jack Tar (Bert Haldane)
 For Australia (Monte Luke)
 Within Our Gates (Franck Harvey)
 The Man Who Stayed at Home (Cecil M. Hepworth)
 The Battle Cry of Peace (Wilfrid North et J. Stuart Blackton)
 1916 :  
 La Course à la mort (Joseph Faivre)
 For the Honour of Australia (Monte Luke)
 Somewhere in France (Louise Glaum et Howard C. Hickman)
 1917 :  
 Der Spion (Karl Heiland)
 Souls in Pawn (Henry King)
 The Dark Road (Charles Miller)
 The Secret Game (Jesse Lasky)
 1918 : 
 Inside the Lines (David Hartford)
 Madame Spy (Douglas Gerrard)
 The Road Through the Dark (Edmund Mortimer)
 The Eagle's Eye (George Lessey, Wellington A. Playter, Leopold Wharton et Theodore Wharton)
 1919 : 
 Périlleuse Mission (Irvin Willat)
 Shadows of Suspicion (Edwin Carewe)
 1921 : How Kitchener Was Betrayed (Percy Nash)
 1923 : Three Faces East (Rupert Julian)
 1924 : La leggenda del Piave (Mario Negri)
 1926 :
 En plongée (Jacques Robert)
 The Better 'Ole (Charles Reisner)
 The Great Deception (Howard Higgin)
 Mademoiselle from Armentieres (Maurice Elvey)
 1927 : 
 Spuds (Edward Ludwig)
 Mata Hari (Friedrich Fehér)
 Ham and Eggs at the Front (Roy Del Ruth)
 1928 : Riley of the Rainbow Division (Bobby Ray)
 1929 :
 La Garde noire (John Ford)
 True Heaven (James Tinling)
 Espionnage ou la guerre sans armes (Jean Choux)
 1930 : 
 The W Plan (Victor Saville)
 Inside the Lines (Roy Pomeroy)
 Young Eagles (William A. Wellman)
 Agent Z 1 (Three Faces East) (Roy Del Ruth)
 1931 : 
 Mata Hari (George Fitzmaurice)
 Men of the Sky (Albert E. Green)
 Agent X 27 (Josef von Sternberg)
 The Gay Diplomat (Richard Boleslawski)
 A Woman of Experience (Harry Joe Brown)
 In the Employ of the Secret Service (Gustav Ucicky)
 1932 : 
 Josser in the Army (Norman Lee)
 Under False Flag (Johannes Meyer)
 Die unsichtbare Front (Richard Eichberg)
 1933 :
 J'étais une espionne (Victor Saville)
 Les Sacrifiés (George Archainbaud)
 After Tonight (George Archainbaud)
 On Secret Service (Arthur B. Woods)
 Spione am Werk (Gerhard Lamprecht)
 L'Homme des services secrets (Gerhard Lamprecht)

 1934 : 
 Madame Spy (Karl Freund)
 L'Espionne Fräulein Doktor (Sam Wood)
 1935 : 
 Code secret (William K. Howard)
 Moscow Nights (Anthony Asquith)
 On Secret Service (Arthur B. Woods)
 The Crouching Beast (Victor Hanbury)
 Intelligence Service (Louis Gasnier et Charles Barton)
 1936 : 
 Suzy (George Fitzmaurice)
 L'Espionne Elsa (Robert Florey)
 Quatre de l'espionnage (Alfred Hitchcock)
 1937 : 
 Sœurs d'armes (Léon Poirier)
 Secret Lives (Edmond T. Gréville)
 Amour d'espionne (Gregory Ratoff)
 Le Mystère de la Section 8 (Victor Saville)
 Mademoiselle Docteur (Edmond T. Gréville)
 Salonique, nid d'espions (Georg Wilhelm Pabst)
 Marthe Richard, au service de la France (Raymond Bernard)
 1938 : Ultimatum (Robert Wiene)
 1939 : 
 L'espion noir (Michael Powell)
 Deuxième Bureau contre Kommandantur (René Jayet et Robert Bibal)
 1940 : 
 Spy for a Day (Mario Zampi)
 British Intelligence Service (Terry O. Morse)
 1950 : Fusillé à l'aube (André Haguet)
 1951 : Senza bandiera (Lionello De Felice)

 1964 : Mata Hari, agent H 21 (Jean-Louis Richard)

 1968 : Operación Mata Hari (Mariano Ozores)

 1969 :  Fräulein Doktor (Alberto Lattuada)
 1970 : Darling Lili (Blake Edwards)
 1971 : Zeppelin (Étienne Périer)

 1977 : Charge of the Model T's (Jim McCullough Sr.)
 1978 : Les 39 Marches (Don Sharp)

 1985 : Mata Hari (Curtis Harrington)

 2003 : Mata Hari, la vraie histoire (Alain Tasma)

 2021: The King's Man : Première Mission (Matthew Vaughn)

Notes et références

Bibliographie 
 Josepha LAROCHE, La Grande Guerre au cinéma. Un pacifisme sans illusions | Cairn.info
 La Grande Guerre à l’écran | Cairn.info
 Voir le site de Xavier Dupont, 1914-1918. Témoins, qui reprend un travail de recension cinématographique réalisé par Frédéric Stévenot (1998)
 Bibliographie établie par Tardi dans son album C'était la guerre des tranchées
 Films programmés à la Cinémathèque de Paris dans le cadre du Centenaire (brochure mars-)

Mondiale, 1
Films